Overkill – album muzyczny zespołu Motörhead
 Overkill – amerykański zespół muzyczny
 Overkill (kryminalistyka) – termin w kryminalistyce